Us3 — британская музыкальная группа, основанная в Лондоне в 1992 году.

Музыкальный сайт AllMusic определяет стиль группы как «джаз-рэп», гибрид джаза и хип-хопа.

Название коллектива было навеяно одной из спродюсированных  записей .

Работы группы, среди прочего, примечательны тем, что ей был открыт для семплирования джазовый каталог лейбла Blue Note. Среди гибридных джазово-хипхоповых песен, которые они создали, брав семплы оттуда, их самый известный хит — », который в 1993 году добрался по 9 места американского чарта  (Billboard Hot 100) и потом стал 41-й самой популярной песней в США в 1994 году (согласно итоговому годовому чарту журнала «Билборд»).

Дискография 
См. «Us3 § Discography» в английском разделе.
Hand on the Torch (1993)
Broadway & 52nd (1997)
An Ordinary Day in an Unusual Place (2001)
Questions (2004)
Schizophonic (2006)
Say What!? (2007)
Stop. Think. Run. (2009)
Lie, Cheat & Steal (2011)
The Third Way (2013)

Примечания

Ссылки 
 
 
  (видеоклип на самую известную песню группы)
 
 
 Дискография и история группы Us3  на сайте AllMusic
 Статьи
 Интервью с Джеффом Уилкинсоном  (2009)
 Jazz and Hip-Hop: Can They Really Mix? — Джаред Поли, Jazz.com (26 августа 2008)

Джазовые коллективы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1992 году
Группы альтернативного хип-хопа
Музыкальные коллективы из Лондона